BTU eller Btu, akronymerne henviser til forskellige artikler:

 British thermal unit – måleenhed for varmeindhold.
 Brugertilfredshedsundersøgelse – undersøgelser i det offentlige rum, skoler, kommuner etc.
 Brandenburgische Technische Universität – tysk universitet beliggende i Cottbus.